Spinoaequalis és un gènere de rèptil araeoscèlid extint del Carbonífer. Se n'han trobat fòssils als Estats Units.

Sauròpsids del Carbonífer
Diàpsids